Sportclub Aufbau steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Aufbau Berlin, Sportclub der Sportvereinigung Aufbau in Berlin, siehe SV Blau-Gelb Berlin
 SC Aufbau Klingenthal, Wintersportclub der Sportvereinigung Aufbau in Klingenthal, siehe SC Dynamo Klingenthal
 SC Aufbau Magdeburg, Sportclub der Sportvereinigung Aufbau in Magdeburg, siehe SC Magdeburg